Mattenheimer ist der Name mehrerer deutscher Maler:
 Andreas Mattenheimer (1730–?)
 Andreas Theodor Mattenheimer (1752–1810)
 Josef Mattenheimer (?–1802)
 Theodor Mattenheimer (1787–1856)
 Albin Mattenheimer (1823–1875?), einer der Chiemseemaler
 Carl Mattenheimer (1791–1853)
 Caspar Mattenheimer – siehe Matrikelbuch Akademie München
 Ludwig Mattenheimer – siehe Matrikelbuch Akademie München
Siehe auch:
 Carl von Mettenheimer (1824–1898), deutscher Mediziner, Naturwissenschaftler und Komponist